Villard puede referirse a:

 Villard, comuna francesa situada en Creuse; o
 Villard, comuna francesa situada en Alta Saboya.